Kuczera ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kuczera (* 1972), deutscher Geisteswissenschaftler und Mediävist
 Heinz Kuczera (1935–2020), deutscher Eishockeyspieler in der DDR
 Hugo Kuczera (1856–1916), 1916 Kommandant der 94. Infanteriedivision, Feldmarschallleutnant der k.u.k. Armee
 Piotr Kuczera (* 1995), polnischer Judoka
 Robert Kuczera (* 1973), deutscher Animation Supervisor und 3D Animator